Marcel Hendrickx (1925-2008), coureur cycliste belge
Marcel Hendrickx (1935-2020), homme politique belge